Perejil bravo puede referirse al nombre común de las siguientes plantas herbáceas de la familia de las apiáceas:

 Chaerophyllum hirsutum; o
 Conium maculatum.